In 2016 werd het 58ste Campeonato Brasiliense gespeeld voor clubs uit het Federaal District, waartoe de hoofdstad Brasilia behoort. De competitie, ook wel Candangão genaamd, werd georganiseerd door de FFDF en werd gespeeld van 30 januari tot 7 mei. Luziânia werd de kampioen.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er penalty's genomen, tussen haakjes weergegeven.

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasiliense
Brasil